Sarró (estri), bossa gran de pell que regularment fan servir els pastors per a guardar i portar el seu menjar o altres coses.
 Sarró o Capsella bursa-pastoris, planta típica del continent europeu que podem trobar fàcilment al principat, de la família de les brassicàcies
 Sarró o Chenopodium bonus-henricus, herba 
 Sarró o Globularia vulgaris, planta silvestre i ornamental de la família Plantaginaceae